Leuschner är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Armin Otto Leuschner (1868–1953), amerikansk astronom
 Eckhard Leuschner (född 1966), tysk konsthistoriker 
 Wilhelm Leuschner (1890–1944), tysk politiker och motståndskämpe